Чаплинка — название населённых пунктов.

Россия 
 Чаплинка — деревня в Кашинском районе Тверской области.

Украина 
 Чаплинка — село в Петриковском районе Днепропетровской области.
 Чаплинка — село в Юрьевском районе Днепропетровской области.
 Чаплинка — село в Чернухинском районе Полтавской области.
 Чаплинка — посёлок городского типа Херсонской области. Районный центр Чаплинского района.
 Чаплинка — автомобильный пункт пропуска на трассе Армянск — Чаплинка, расположенный на украинской стороне границы.
 Чаплинка — село в Лысянском районе Черкасской области.